Cascadia puede referirse a:

 La zona de subducción Cascadia es una placa geológica que se encuentra frente a las costas de Canadá y EE. UU., paralela a la Cordillera de las Cascadas.
 Cascadia, estado propuesto en el Noroeste de Estados Unidos.
 El movimiento independentista Cascadia, creado por el independentista estadounidense Thomas Jefferson en 1804 para crear la República del Pacífico en la zona de la Cordillera de las Cascadas.
 El Movimiento Cascadia Now, creado por independentistas estadounidense-canadienses en 2004 para crear un nuevo estado.
 Cascadia (Oregón), localidad en Oregón.
 Cascadia, país situado en un futuro alternativo donde se sitúa la Ciudad de Glass, lugar en donde ocurren los hechos del videojuego multi-plataformas Mirror's Edge Catalyst.